Haig steht für:
 Haig (Stockheim), Ortsteil von Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern
 Haig (Whiskyproduzent), schottischer Whiskyproduzent
 Earl Haig, britischer Adelstitel

Haig ist der Familienname folgender Personen:
 Al Haig (1924–1982), US-amerikanischer Jazzpianist

 Brian Haig (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller
 Brodie Haig (1886–1957), britischer General
 Cecil Haig (1862–1947), britischer Fechter
 David Haig (* 1955), britischer Schauspieler

 George Haig, 2. Earl Haig (1918–2009), britischer Adliger und Politiker
 Georgina Haig (* 1985), australische Schauspielerin
 Isaac Haig, kanadischer Schauspieler

 Laurie Haig (1922–1992), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Mary Glen-Haig ((1918–2014)), britische Fechterin und Sportfunktionärin
 Matt Haig (* 1975), britischer Schriftsteller
 Milton Haig (* 1964), neuseeländischer Rugbyspieler und -trainer
 Ned Haig (1858–1939), schottischer Rugbyspieler und Erfinder des Sieber-Rugby
 Ronnie Haig (* 1939), US-amerikanischer Musiker
 Sid Haig (1939–2019), US-amerikanischer Schauspieler

HAIG steht als Abkürzung für:
 Hongdu Aviation Industry Group, chinesisches Unternehmen 

Siehe auch:
 Haigh
 Haik

Abkürzung